Allonge steht für:
 Allonge (Buch), aufklappbare Tafel in einem Buch
 Allonge (Film), ein meist eingefärbtes, angeklebtes Filmstück zum Schutz und zur Kennzeichnung von Aktanfängen und -enden beim Film 
 Allonge (Metallurgie), Kondensationsgefäß für Metalldämpfe
 Allonge (Überweisung), Überweisungsträgeranhang
 Allonge (Wechsel), ein mit einem Wechsel verbundenes Ergänzungsblatt
 Allonge (Werbung), einen Anhang an einen Werbefilm oder Radiowerbespot
 Allongeperücke

Allonge ist der Familienname folgender Persoenen:

 Matthias Allonge (* 1962), deutscher Handballspieler und -trainer
 René Allonge (* 1973), deutscher Kriminalist